«Резкий» — один из четырёх эсминцев проекта 7 из состава Тихоокеанского Флота СССР, с 1955 «Фушунь» () — эсминец ВМФ Народно-освободительной армии Китая типа «Аньшань».

Служба 
Бывший советский эсминец «Резкий» — один из четырёх эсминцев проекта 7 из состава Тихоокеанского Флота СССР, переданных КНР в 1955 году. Более тридцати лет находился в строю ВМФ Народно-Освободительной Армии Китая. После вывода из состава флота в 1986 году был отдан на слом и в 1989 году разобран на судоремонтном заводе в провинции Цзянсу.

Командиры 

 апрель 1939 – ноябрь 1940 -  Чалый, Василий Филиппович

Примечания

Литература 

 Морин А. Б. Эскадренные миноносцы типа «Гневный». — СПб.: Гангут, 1994. — 5000 экз.
 Балакин С. А. «Гремящий» и другие. Эскадренные миноносцы проекта 7. // Морская коллекция № 2, 1996.

Ссылки 
  Anshan-class Destroyer

Эскадренные миноносцы Китая